Clermontia kan syfta på:

 Clermontia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Clermontia (växter) – ett släkte av växter